Nubia steht für:
 Titularerzbistum Nubia, Ägypten
 Nubien
 Nubia, ehemalige Marke des chinesischen Telekommunikationsausrüsters ZTE
 Nubia-See, auch Lake Nubia, Teil des Nassersees, Sudan